P125 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 125, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament